La Dessalinienne (Ladesalinyèn en criollo haitiano),  es el himno nacional de Haití. Fue compuesto en 1904, para conmemorar el centenario de la independencia. Los autores fueron dos haitianos, Justin Lhérisson (letra) y Nicolas Geffrard (música).

Canciones de 1904
Haiti
Símbolos de Haití
Música de Haití
Himnos en francés
Lenguas criollas de base francesa
Composiciones en re bemol mayor